Salverò mia figlia (In the Best Interest of the Child ) – film TV del 1990 diretto da David Greene 
Salverò mia figlia (Deadly Daycare) – film TV del 2014 diretto da Michael Feifer